Mistrzostwa świata U-17 w koszykówce kobiet (oficjalna nazwa: FIBA Under-17 World Championship for Women) – mistrzostwa świata w koszykówce kobiet do lat 17 zainaugurowane w 2010 roku, rozgrywane co dwa lata.

Medaliści

Bilans medalistów

Nagrody

Most Valuable Player

Składy najlepszych zawodniczek turnieju

Szczegóły występów 

DQ – dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw świata U-17 2016 
 Oficjalna strona mistrzostw świata U-17 2014

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FIBA